Di seguito una lista di asteroidi dal numero 270001 al 271000 con data di scoperta e scopritore.

270001-270100 

|-
| 270001 - || 2001 AH || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 270002 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 270003 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 270004 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 270005 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 270006 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 270007 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 270008 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 270009 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 270010 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 270011 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 270012 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 270013 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 270014 - ||  || 14 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 270015 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 270016 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 270017 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 270018 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 270019 - ||  || 26 marzo 2001 || Deep Lens Survey
|-
| 270020 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 270021 - ||  || 27 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 270022 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 270023 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 270024 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 270025 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 270026 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 270027 - || 2001 JS || 10 maggio 2001 || Šarounová, L.
|-
| 270028 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 270029 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 270030 - || 2001 KT || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 270031 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 270032 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 270033 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 270034 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 270035 - ||  || 22 maggio 2001 || Bickel, W.
|-
| 270036 - ||  || 24 maggio 2001 || Comba, P. G.
|-
| 270037 - ||  || 25 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 270038 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 270039 - ||  || 25 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 270040 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 270041 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 270042 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 270043 - ||  || 19 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 270044 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 270045 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 270046 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 270047 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 270048 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 270049 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270050 - || 2001 OR || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270051 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270052 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270053 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270054 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270055 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270056 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270057 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270058 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270059 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270060 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270061 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270062 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270063 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270064 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270065 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270066 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 270067 - ||  || 14 agosto 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 270068 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270069 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270070 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270071 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270072 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270073 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270074 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270075 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270076 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270077 - || 2001 QS || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270078 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270079 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270080 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270081 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270082 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270083 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270084 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270085 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270086 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270087 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270088 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270089 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270090 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270091 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270092 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270093 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270094 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270095 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270096 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270097 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270098 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270099 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270100 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|}

270101-270200 

|-
| 270101 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270102 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 270103 - ||  || 31 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270104 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270105 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 270106 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 270107 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270108 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270109 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270110 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270111 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270112 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270113 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270114 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270115 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270116 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270117 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270118 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270119 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270120 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 270121 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270122 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270123 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270124 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270125 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270126 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270127 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270128 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270129 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270130 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270131 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270132 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270133 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270134 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270135 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270136 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270137 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270138 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270139 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270140 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270141 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270142 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270143 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270144 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270145 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270146 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270147 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270148 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270149 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270150 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270151 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270152 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270153 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270154 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270155 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270156 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270157 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270158 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270159 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270160 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270161 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270162 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270163 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270164 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270165 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270166 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270167 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270168 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270169 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270170 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270171 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270172 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270173 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270174 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270175 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270176 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270177 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270178 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270179 - ||  || 25 settembre 2001 || Hug, G.
|-
| 270180 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270181 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270182 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270183 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270184 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270185 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 270186 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 270187 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270188 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270189 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270190 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270191 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270192 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 270193 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270194 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 270195 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 270196 - ||  || 18 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270197 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270198 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270199 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270200 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|}

270201-270300 

|-
| 270201 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270202 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270203 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270204 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270205 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270206 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270207 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270208 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270209 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270210 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270211 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270212 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270213 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270214 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270215 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270216 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270217 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270218 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270219 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270220 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270221 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270222 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270223 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270224 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270225 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270226 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270227 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270228 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270229 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270230 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270231 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270232 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 270233 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270234 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270235 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 270236 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270237 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270238 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270239 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270240 - ||  || 21 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270241 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270242 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270243 - ||  || 24 ottobre 2001 || Powell
|-
| 270244 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 270245 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270246 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270247 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270248 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270249 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270250 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270251 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270252 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270253 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270254 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270255 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270256 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270257 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270258 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270259 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270260 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270261 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270262 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270263 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270264 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270265 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270266 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 270267 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 270268 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270269 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270270 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270271 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270272 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270273 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270274 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270275 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270276 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 270277 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 270278 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270279 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270280 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270281 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270282 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270283 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270284 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270285 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270286 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270287 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 270288 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270289 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 270290 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270291 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270292 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270293 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270294 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270295 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270296 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270297 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270298 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270299 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270300 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|}

270301-270400 

|-
| 270301 - ||  || 8 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270302 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270303 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270304 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270305 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270306 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270307 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270308 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270309 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270310 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270311 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270312 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 270313 - || 2001 XJ || 3 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270314 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270315 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270316 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270317 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270318 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270319 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270320 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270321 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270322 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270323 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270324 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270325 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270326 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270327 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270328 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270329 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270330 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270331 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270332 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270333 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270334 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270335 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270336 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270337 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270338 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270339 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270340 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270341 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270342 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270343 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270344 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270345 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270346 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270347 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270348 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 270349 - ||  || 15 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270350 - ||  || 23 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 270351 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270352 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270353 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270354 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270355 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270356 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270357 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270358 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270359 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270360 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270361 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270362 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 270363 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270364 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270365 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270366 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270367 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270368 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 270369 - ||  || 22 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270370 - ||  || 23 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270371 - ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270372 - ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270373 William ||  || 7 gennaio 2002 || Edmonds, J.
|-
| 270374 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 270375 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270376 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270377 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270378 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270379 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270380 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270381 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270382 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270383 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270384 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270385 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270386 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270387 - ||  || 15 gennaio 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 270388 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270389 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270390 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270391 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270392 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270393 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270394 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270395 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270396 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270397 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270398 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270399 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270400 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|}

270401-270500 

|-
| 270401 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 270402 - ||  || 23 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 270403 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270404 - ||  || 9 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270405 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270406 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 270407 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 270408 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 270409 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270410 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270411 - ||  || 8 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270412 - ||  || 9 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270413 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270414 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270415 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270416 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270417 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270418 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270419 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270420 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270421 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270422 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270423 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270424 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270425 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270426 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270427 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270428 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270429 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270430 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270431 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270432 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270433 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270434 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270435 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270436 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270437 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270438 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270439 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270440 - ||  || 7 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 270441 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270442 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270443 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270444 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270445 - ||  || 11 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270446 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270447 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270448 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270449 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270450 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270451 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270452 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270453 - ||  || 15 febbraio 2002 || Bickel, W.
|-
| 270454 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270455 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270456 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270457 - ||  || 15 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270458 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270459 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270460 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270461 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270462 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270463 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270464 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270465 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270466 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270467 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270468 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270469 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270470 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 270471 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270472 Csörgei ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270473 - ||  || 17 febbraio 2002 || Deep Lens Survey
|-
| 270474 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270475 - ||  || 20 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 270476 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 270477 - ||  || 8 marzo 2002 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 270478 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270479 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270480 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270481 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270482 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270483 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270484 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270485 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270486 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270487 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270488 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270489 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270490 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 270491 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270492 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 270493 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 270494 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270495 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270496 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270497 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270498 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270499 - ||  || 14 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 270500 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|}

270501-270600 

|-
| 270501 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 270502 - ||  || 5 marzo 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270503 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270504 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270505 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270506 - ||  || 19 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 270507 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270508 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270509 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270510 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270511 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 270512 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270513 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 270514 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 270515 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270516 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 270517 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270518 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270519 - ||  || 7 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 270520 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 270521 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270522 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270523 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 270524 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270525 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270526 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270527 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270528 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270529 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270530 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270531 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270532 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270533 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270534 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270535 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 270536 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270537 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270538 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270539 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270540 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270541 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270542 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270543 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270544 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270545 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270546 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 270547 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270548 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 270549 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270550 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270551 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270552 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270553 Loureed ||  || 12 aprile 2002 || Meyer, M.
|-
| 270554 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270555 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270556 Kolonica ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270557 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270558 Nemiroff ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270559 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270560 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270561 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270562 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270563 - ||  || 19 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 270564 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 270565 - ||  || 20 aprile 2002 || NEAT
|-
| 270566 - ||  || 3 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270567 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270568 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270569 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270570 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270571 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270572 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270573 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270574 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270575 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270576 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270577 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270578 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270579 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270580 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270581 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270582 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270583 - ||  || 14 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 270584 Vlasta ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270585 - || 2002 KM || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 270586 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 270587 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 270588 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 270589 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 270590 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 270591 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 270592 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 270593 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 270594 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 270595 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 270596 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 270597 - ||  || 7 luglio 2002 || Needville
|-
| 270598 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 270599 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 270600 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|}

270601-270700 

|-
| 270601 Frauenstein ||  || 14 luglio 2002 || Meyer, M.
|-
| 270602 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270603 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270604 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270605 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270606 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270607 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270608 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270609 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270610 - ||  || 27 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270611 - ||  || 31 luglio 2002 || Powell
|-
| 270612 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270613 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270614 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 270615 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 270616 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270617 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270618 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270619 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270620 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270621 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270622 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270623 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270624 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270625 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270626 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 270627 - ||  || 7 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 270628 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 270629 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 270630 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270631 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270632 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270633 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270634 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270635 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270636 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270637 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270638 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270639 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270640 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270641 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270642 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270643 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270644 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270645 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270646 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 270647 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270648 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270649 - ||  || 14 agosto 2002 || Bickel, W.
|-
| 270650 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 270651 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270652 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270653 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270654 - ||  || 8 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 270655 - ||  || 11 agosto 2002 || Needville
|-
| 270656 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270657 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270658 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270659 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270660 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270661 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 270662 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270663 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270664 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270665 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270666 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270667 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270668 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270669 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270670 - ||  || 18 luglio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 270671 - || 2002 QT || 16 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270672 - ||  || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 270673 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270674 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270675 - ||  || 19 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 270676 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270677 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270678 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270679 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270680 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270681 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270682 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270683 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270684 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270685 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270686 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 270687 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 270688 - ||  || 18 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270689 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270690 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270691 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270692 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270693 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270694 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270695 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270696 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270697 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270698 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270699 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270700 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|}

270701-270800 

|-
| 270701 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270702 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270703 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270704 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270705 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270706 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270707 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270708 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270709 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270710 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270711 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270712 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270713 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270714 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270715 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270716 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270717 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270718 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270719 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270720 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270721 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270722 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270723 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270724 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270725 Evka ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270726 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270727 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270728 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270729 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270730 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270731 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270732 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270733 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 270734 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 270735 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 270736 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 270737 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 270738 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270739 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270740 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270741 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270742 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270743 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270744 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270745 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270746 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270747 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270748 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270749 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270750 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270751 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270752 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270753 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270754 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270755 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270756 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270757 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270758 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270759 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270760 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270761 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270762 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270763 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270764 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270765 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270766 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270767 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270768 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270769 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270770 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270771 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270772 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270773 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270774 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270775 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270776 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270777 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270778 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270779 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270780 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270781 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270782 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270783 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270784 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270785 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270786 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270787 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270788 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270789 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270790 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270791 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270792 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270793 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270794 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270795 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270796 - ||  || 2 settembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270797 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 270798 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 270799 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 270800 - ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|}

270801-270900 

|-
| 270801 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270802 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270803 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270804 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270805 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270806 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270807 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270808 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270809 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270810 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270811 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270812 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270813 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270814 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270815 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270816 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270817 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270818 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270819 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270820 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270821 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 270822 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270823 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270824 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270825 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270826 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270827 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270828 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270829 - ||  || 30 settembre 2002 || Pravec, P.
|-
| 270830 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270831 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270832 - ||  || 29 settembre 2002 || Eskridge
|-
| 270833 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 270834 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270835 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270836 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270837 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 270838 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270839 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270840 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270841 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270842 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270843 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270844 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270845 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270846 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270847 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270848 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270849 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270850 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270851 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270852 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270853 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270854 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270855 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270856 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270857 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270858 - ||  || 11 ottobre 2002 || Clem, J. L.
|-
| 270859 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270860 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270861 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270862 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270863 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 270864 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270865 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270866 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270867 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270868 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270869 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 270870 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270871 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270872 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270873 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270874 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270875 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270876 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270877 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270878 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270879 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270880 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270881 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270882 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270883 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270884 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270885 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270886 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270887 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270888 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 270889 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270890 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 270891 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270892 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270893 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270894 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270895 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270896 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270897 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 270898 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270899 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270900 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|}

270901-271000 

|-
| 270901 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270902 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 270903 Pakstiene||  || 5 ottobre 2002 || Cernis, K.
|-
| 270904 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270905 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270906 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270907 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270908 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270909 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270910 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270911 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270912 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270913 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270914 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270915 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270916 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270917 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270918 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270919 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270920 - || 2002 UT || 25 ottobre 2002 || Young, J. W.
|-
| 270921 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270922 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270923 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270924 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270925 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270926 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 270927 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270928 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270929 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270930 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 270931 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270932 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270933 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270934 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270935 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270936 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270937 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270938 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 270939 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 270940 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270941 - ||  || 2 novembre 2002 || La Palma
|-
| 270942 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270943 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270944 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270945 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270946 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270947 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270948 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270949 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270950 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270951 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270952 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270953 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270954 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270955 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270956 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270957 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270958 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270959 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270960 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270961 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270962 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270963 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270964 - ||  || 12 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270965 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270966 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270967 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270968 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270969 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270970 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270971 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270972 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270973 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270974 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 270975 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 270976 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270977 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270978 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270979 - ||  || 11 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270980 - ||  || 25 novembre 2002 || Ball, L.
|-
| 270981 - ||  || 28 novembre 2002 || Hug, G.
|-
| 270982 - ||  || 25 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 270983 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270984 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270985 - ||  || 22 novembre 2002 || NEAT
|-
| 270986 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270987 - ||  || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 270988 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 270989 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270990 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 270991 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270992 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270993 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270994 - ||  || 9 dicembre 2002 || Pauwels, T.
|-
| 270995 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270996 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270997 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270998 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 270999 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 271000 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0270001